Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 387 dans le monde.

 Route régionale 387 en Finlande
 Route nationale 387 en France